Okręty US Navy o nazwie USS "Mindoro", pochodzącej w przypadku dwóch ostatnich od wyspy Mindoro na Filipinach:

Pierwszy "Mindoro" był kanonierką używaną na Filipinach w latach 1899-1911.
Drugi "Mindoro" (YAG-15) był frachtowcem zakupionym w 1942 i pozostającym w służbie do 1945.
Trzeci "Mindoro" (CVE-120) był lotniskowcem eskortowym będącym w służbie w latach 1945-1955.

Mindoro